Кухар — украинская и польская фамилия.

Известные носители:

Мужчины 
 Кухар, Валерий Павлович (1942—2017) — украинский химик.
 Кухар, Вацлав (; 1897—1981) — польский футболист, хоккеист, легкоатлет и конькобежец.
 Кухар, Роман Романович (1963—2002) — скульптор.

Женщины 
 Кухар, Галина Владиславовна (в девичестве Гржибовская; род. 1951) — украинский тренер по фигурному катанию.
 Кухар, Екатерина Игоревна (род. 1982) — прима-балерина Национальной оперы Украины им. Т. Г. Шевченко.

См. также